Параскева Топловская  — преподобная, православная святая, игуменья Топловского женского монастыря (1849—1928).

Биография 
Преподобная Параскева (в миру Ольга Ивановна Родимцева) родилась в Московской губернии в слободе Садовой в 1849 году. По окончании Московского мещанского училища поступила в московский Страстной монастырь, где в 1874 году была пострижена в рясофор с именем Вячеслава. В 1875 году, когда игуменья Страстного монастыря Валерия получила благословение перейти в Топловский монастырь Таврической епархии, расположенный в лесистой местности между городами Белогорском и Старым Крымом, она пожелала взять с собой инокиню Вячеславу. И вскоре она была назначена секретарём монастырского совета, а позже — казначей.

16 июля 1889 года епископ Таврический Мартиниан (Муратовскиий), постригает инокиню Вячеславу в мантию с наречением имени в честь преподобномученицы Параскевы. В декабре того же года назначил её настоятельницей монастыря, а 26 июля 1890 года, в день памяти преподобномученицы Параскевы, возвёл в сан игуменьи.

13 июля 1928 года Президиум КрымЦИКа вынес постановление о закрытии монастыря. Игуменья Параскева и монахини обители продолжали делать всё возможное, сопротивляясь превосходящей силе государственного атеизма. В своем завещании игуменья писала: «Не скорбите, родные мои сестры, о мне, вашей старой матери, крепко о Господе вас любящей. Молитесь за меня церковной и келейной молитвой, любите беззаветно гораздо больше своей жизни святую обитель и живите согласно обетам монашеским. Все это, то есть, святые ваши молитвы, ваша крепкая любовь к святой обители и подвижническая ваша жизнь, послужит мне оправданием пред Господом, окрылит мою душу и приблизит к Сионской горе и ко граду Бога Живого, Иерусалиму Небесному» ().

В воскресенье, 3 декабря 1928 года с игуменьей Параскевой случился паралич сердца.

Канонизация 
Решение о причислении к лику святых игуменьи Свято-Параскевиевского Топловского монастыря Параскевы Родимцевой) было принято Священным Синодом УПЦ 25 марта 2009 года. 11 июля 2010 года состоялось прославление её в лике святых.

Ссылки 

Родившиеся в Московской области
Игуменьи Русской православной церкви
Русские православные святые
Христианские святые XX века
Святые Украины
Преподобные Русской Церкви